Владимир Лебедев: 
 Лебедев, Владимир Алексеевич (1901—1973) — политработник советского ВМФ, генерал-майор береговой службы.
 Лебедев, Владимир Альбертович (род. 1962) — член Совета Федерации РФ от исполнительного органа государственной власти Нижегородской области.
 
 Лебедев, Владимир Валентинович (род. 1953) — российский физик, член-корреспондент РАН.
 Лебедев, Владимир Геннадьевич (1898—1979) — генерал-майор артиллерии, участник Великой Отечественной войны.
 Лебедев, Владимир Георгиевич (1947—2020) — российский тромбонист, композитор, аранжировщик, Заслуженный артист Российской Федерации.
 
 Лебедев, Владимир Ильич (1935—2020) — д.г.-м.н., профессор
 Лебедев, Владимир Константинович (1922—2008) — советский учёный (сварка), доктор наук.
 
 Лебедев, Владимир Петрович (1869—1939) — поэт, прозаик, переводчик.
 Лебедев, Владимир Семёнович (1915—1966) — партийный деятель, журналист, помощник Н. С. Хрущёва.
 
 Лебедев, Владимир Тимофеевич (1867—1916) — российский генерал-майор, военный писатель, герой Первой мировой войны.
 Лебедев, Владимир Фёдорович (1871—1952) — актёр, народный артист РСФСР.

Примечания